Объединённые Вооружённые силы Содружества Независимых Государств (ОВС СНГ) — орган Содружества Независимых Государств (СНГ), созданный, на переходный период, 14 февраля 1992 года и просуществовавший в период 1992—1993 годов, с целью обеспечения безопасности государств-участников, сохранения управления войсками и силами и согласованного реформирования Вооружённых Сил СССР.

История 
Фактический распад Союза ССР и их единых Вооружённых Сил начался осенью 1991 года. В период формирования СНГ последний Министр обороны СССР Шапошников Е. И. предложил Концепцию трансформации советских Вооружённых Сил в Объединённые вооружённые силы (ОВС) СНГ, в соответствии с которой предполагалось в течение пяти последующих лет сохранить под единым командованием общие структуры и системы управления обороной, а государствам СНГ предлагалось пока что воздержаться от создания самостоятельных ВС до завершения трансформации единых вооружённых сил.

Предполагалось, что на переходный период вопросы обороны стран-участниц СНГ будут возложены на Объединённые ВС СНГ, руководство которыми будет осуществлять Главное командование ОВС СНГ, в основе которых сохранение единого военного пространства на территории бывшего Союза ССР предполагалось обеспечить за счёт создания совместных Сил общего назначения. Вопросы охраны ранее единой государственной границы и морской экономической зоны государств-участников СНГ должны были обеспечивать единые Пограничные войска СНГ. РВСН СССР, преобразованные в Стратегические силы Содружества, фактически переходили под управление Российской Федерации. Основная часть документов, регламентировавших вопросы военного сотрудничества, была подписана 14 февраля 1992 года в Минске. Решением Совета глав государств СНГ Главнокомандующим ОВС СНГ был назначен маршал авиации Евгений Шапошников.

Решение об ОВС СНГ было принято руководством Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Однако Молдавия и Украина, а также не входившая в СНГ на тот момент Грузия не согласились с принципом создания ОВС и не подписали документы о стратегических и общих силах. В свою очередь, Латвия, Литва и Эстония полностью отказались от участия в разделе Вооружённых Сил бывшего Союза ССР, заявив, что не собираются вступать в СНГ, а будут формировать свои национальные вооружённые силы самостоятельно.

При этом, начавшееся уже весной 1992 года формирование отдельными государствами национальных вооружённых сил, заключавшееся в правовом оформлении передачи под национальную юрисдикцию той части группировки войск Советской Армии (СА) и Военно-Морского Флота (ВМФ), которые практически дислоцировались на территории той или иной бывшей советской союзной республики, фактически изначально подорвало саму Концепцию сил общего назначения. К этому времени изменились и функции Главного Командования ОВС СНГ — он теперь руководил лишь фактическим разделом бывшей СА и ВМФ, который в основном завершился в 1993 году.

Окончательный распад единой военной системы бывшего Советского Союза сопровождался кризисом военного сотрудничества стран СНГ.

Так, в августе 1993 года на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ были наконец согласованы рекомендации относительно реорганизации Главкомата СНГ в Штаб по координации военного сотрудничества. Тогда же была согласована Концепция формирования временных коалиционных сил обороны. Обсуждение более глубоких форм военного сотрудничества откладывалось на более поздний период.

Юридически же распад единых Вооружённых Сил бывшего Союза ССР и формируемых на их основе ОВС СНГ был оформлен подписанием 15 мая 1992 года в Ташкенте Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вступившего в силу 20 апреля 1994 года сроком на пять лет. В апреле 1999 года действие данного договора было продлено. В 1995 году он был зарегистрирован в ООН.

Состав государств-участников

Государства-участники СНГ, не подписавшие документы о создании ОВС СНГ 

  (присоединилась к СНГ в 1993 году)

Республики бывшего СССР, не пожелавшие вступить в СНГ

Структура 

Объединённые Вооружённые Силы Содружества Независимых Государств должны были включать:
 Стратегические силы Содружества.
 Силы общего назначения.
 Объединённая система ПВО СНГ.
 Пограничные войска СНГ.
 Система военной разведки

Руководящие органы ОВС СНГ 
21 декабря 1991 года главами 11 союзных советских республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича. 14 февраля 1992 года Совет глав государств СНГ назначил Шапошникова Главнокомандующим Объединёнными Вооружёнными Силами (ОВС) СНГ. 20 марта того же года на базе Министерства обороны СССР создано Главное командование (Главкомат) ОВС СНГ. 24 декабря 1993 Главкомат реорганизован в Штаб по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ, а с 1 января 2006 упразднён и Штаб, его функции переданы Секретариату Совета министров обороны государств — участников СНГ.

 Главное Командование ОВС СНГ — для обеспечения взаимодействия вооружённых сил — фактически орган главнокомандования бывшими Вооружёнными силами СССР, в составе:
 Генеральный штаб ОВС СНГ;
 Командование стратегических сил;
 Командование Сил общего назначения (на переходный период).

Непосредственное руководство ОВС СНГ осуществлялось Главнокомандующим ОВС СНГ.

Находилось на Ленинградском проспекте, 41 в Москве.

Было реорганизовано в Главное командование Объединённых Вооружённых Сил Содружества Независимых Государств в Штаб по координации военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств.

Штаб по координации Вооружённых сил СНГ осуществлял работы в течение 12 лет .Его командующими были В. Н. Самсонов, В. А. Прудников и В. Н. Яковлев . С 1 января его функции перешли к секретариату Совета министров обороны.

Командующие ОВС СНГ 
Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами СНГ -
 Шапошников, Евгений Иванович (14 февраля 1992 — 24 сентября 1993)

Начальник Генерального штаба Объединённых Вооружённых Сил СНГ — Первый заместитель Главнокомандующего ОВС СНГ -
 Самсонов, Виктор Николаевич, генерал-полковник (20 марта 1992 — 24 декабря 1993)

Заместители Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами СНГ:
 генерал-полковник Пьянков, Борис Евгеньевич (6 июля 1992 — 1993) — руководство коллективными силами СНГ по поддержанию мира и силами по предотвращению локальных конфликтов на внешних границах СНГ;
 генерал армии Максимов, Юрий Павлович (20 марта — 9 октября 1992) — Командующий Стратегическими силами ОВС СНГ;
 генерал-майор Столяров, Николай Сергеевич (с февраля 1992 г. — ?) — Председатель Комитета по работе с личным составом при Главкомате ОВС СНГ;
 генерал-полковник Родионов, Юрий Николаевич — начальник Главного управления кадров при Главкомате ОВС СНГ;
 генерал-полковник Фуженко, Иван Васильевич (январь-август 1992 г.) — заместитель Главнокомандующего ОВС СНГ по тылу;
 генерал-лейтенант Самойлов, Виктор Иванович — заместитель начальника Главного управления кадров;
 генерал-лейтенант Ивашов, Леонид Григорьевич — начальник управления делами Главкомата ОВС СНГ.

Присяга для военнослужащих ОВС СНГ 
Общая присяга для ОВС утверждена соглашением об воинской присяге, от 16 января 1992 года.
«Я (фамилия, имя, отчество), поступая на военную службу, присягаю на верность народу (название государства, гражданином которого является военнослужащий) и клянусь свято выполнять Конституцию и законы моего государства и государства Содружества, на территории которого выполняю воинский долг. Я обязуюсь беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы, приказы командиров и начальников. Если же я нарушу эту мою Военную присягу, то готов нести установленную законами ответственность».

Автоматизированная система управления 
Автоматизированная система управления — совокупность совместимых средств автоматизации и вычислительной техники, необходимых для реализации задач управления Объединёнными Вооружёнными силами СНГ и Вооружёнными силами государств СНГ, ратифицировавших соответствующее соглашение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств .
  
  

Распад СССР